Droszków peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Droszków, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Droszków, un village dans la voïvodie de Lubusz